Круліко́вський () — польське прізвище. Походить від слова «królik» — «кролик».

Персоналії 
 Леонід Круліковський — російський ентомолог, член ВУАН.
 Юзеф-Францішек Круліковський — польський мовознавець, письменник, педагог, редактор. Доктор філософії.

Див. також 
 Круликовський

Польські прізвища